Лепрекон:

 Лепрекон — персонаж ирландского фольклора, волшебник исполняющий желания.
 «Лепрекон» — американский киносериал ужасов с элементами чёрного юмора.
 «Лепрекон» — американский фильм ужасов 1993 года режиссёра Марка Джонса.
 «Лепрекон: Начало» — американский фильм ужасов режиссёра Зэка Липовски.
 «Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон» — американский комедийный фильм ужасов 1994 года режиссёра Родмэна Флендера.
 «Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе» — американский комедийный фильм ужасов 1995 года режиссёра Брайана Тренчарда-Смита.
 «Лепрекон 4: В космосе» — американский комедийный фильм ужасов 1997 года режиссёра Брайана Тренчарда-Смита.
 «Лепрекон 5: Сосед» — американский комедийный фильм ужасов 2000 года режиссёра Роба Спера.
 «Лепрекон 6: Домой» — американский комедийный фильм ужасов 2003 года режиссёра Роба Спера.

См. также 
 Леприконсы